Reinbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Reinbacher (1913–1993), deutscher bildender Künstler
 Helmut Reinbacher (1961–2008), österreichischer Biologe
 Johann Reinbacher (1866–1935), österreichischer Volksheiler oder „Bauerndoktor“
 Paul Reinbacher (* 1978), österreichischer Sozial- und Wirtschaftswissenschafter
 Robert Reinbacher (1851–1924), deutscher Jurist und Abgeordneter in Berlin
 Tobias Reinbacher (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer